Alexandre Jany – nuotatore francese
 Curt Jany – generale e storico militare prussiano, medaglia d'argento Leibniz
 Gusztáv Jány – generale ungherese